Plaatsen
Pandan (Antique), een gemeente in de Filipijnse provincie Antique
Pandan (Catanduanes), een gemeente in de Filipijnse provincie Catanduanes
Plaats in Indonesië
 Pandan (Dairi), een plaats in het regentschap Dairi van de provincie Noord-Sumatra
 Pandan (Galis), een plaats in het regentschap Pamekasan van de provincie Oost-Java
 Pandan (Omben), een plaats in het regentschap Sampang van de provincie Oost-Java
 Pandan (Pancur), een plaats in het regentschap Rembang van de provincie Midden-Java
 Pandan (Pandan), een plaats in het regentschap Tapanuli Tengah van de provincie Noord-Sumatra
 Pandan (Seluma Utara), een plaats in het regentschap Seluma van de provincie Bengkulu, Sumatra
 Pandan (Slogohimo), een plaats in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java
 Pandan (Tanah Abang), een plaats in het regentschap Muara Enim van de provincie Zuid-Sumatra

Plant
Pandanus amaryllifolius, tropische plant; smaakmaker in veel gerechten
Gerecht
Pandan cake, een lichtgroene cake die in Zuidoost-Azië gegeten wordt